Стів Бежен (,  14 червня 1978, Труа-Рів'єр) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року в ГЮХЛК.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 40-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Монреаль Канадієнс», «Даллас Старс», «Бостон Брюїнс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 560 матчів у НХЛ, включаючи 36 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Джека А. Баттерфілда — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сент-Джон Флеймс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Гамільтон Бульдогс»‎‎
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»‎
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»
Уродженці Труа-Рів'єра